

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ou acronyme CHE peut signifier :
 Centrum für Hochschulentwicklung (en français, « Centre de promotion de l'enseignement »), une institution allemande créée en 1994 par la Fondation Bertelsmann pour dynamiser et moderniser l'université allemande ; elle publie annuellement dans le journal Die Zeit un classement des universités fédérales, le CHE-Ranking.

Code 
Le code CHE ou che peut faire référence à :
 CHE, la Suisse,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 CHE, la Base aérienne de Chièvres, en Belgique,
 selon la liste des codes AITA des aéroports.
 che, le tchétchène,
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique, che peut désigner :
 چ, une lettre arabe utilisée dans plusieurs langues ;
 ڜ ou ڛ, une lettre arabe utilisée en langues berbères ;
 Ч, une lettre de l'alphabet cyrillique.

Culture et société

Alimentation 
 Le chè est un dessert vietnamien à base de soja.

Cinéma 

 Che !, un film américain réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1969 ;
 Che?, un film franco-germano-italien réalisé par Roman Polanski, sorti en 1973 ;
 Che, un film américano-espagnol en deux parties réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 2009 ;
 Che, un film iranien réalisé par Ebrahim Hatamikia, sorti en 2016.

Musique 
 Che Sudaka est un groupe de rock alternatif latino de Barcelone.

Anthroponyme

Patronyme 

 Che Liji, un roi de la tribu des Qiangs occidentaux ;
 Che Zhou, un général de la cavalerie légère des Han ;
 Michael Che (1983-), un humoriste américain ;
 Stephanie Che (1974-), une chanteuse et actrice hongkongaise.

Surnom 
 Che Guevara, ou « le Che », est le surnom du révolutionnaire argentin Ernesto Guevara (1928-1967).

Références 

Abréviation
Code